Бискра 
 Бискра — вилайет в Алжире.
  — округ в Алжире.
 Бискра — город в Алжире.